ASST steht für:
 Bahnhof Hamburg Sternschanze

Asst. steht für:
 Assistent

Abkürzung